Geant може означати:
 GÉANT — європейський проект інтернет мережі для наукових досліджень та освіти.
 GÉANT2
 GÉANT3
 GEANT — акронім від , бібліотека для наукових розрахунків
  — остання версія бібліотеки для мови FORTRAN
 Geant4 — наступник попередньої серії бібліотек, написаний на C++ з використанням об'єктно-орієнтованого програмування.

Акроніми